O palhaço do coqueiro é uma lenda do bairro de Paulista de Janga. Conta a lenda que um palhaço frustrado vive por aquela região pregando sustos nas pessoas, nas noites de lua quarto minguante que a um sorriso é semelhante ele desce do coqueiro e você que esteja sorrindo, senão o palhaço frustrado vai lhe dar um castigo.

A Lenda 
Era uma vez, um palhaço chamado Coco. Nos palcos do circo ele não conseguia fazer ninguém sorrir. Foi então que enlouqueceu e fugiu do circo. Todos os dias que a Lua era minguante ele subia em um coqueiro para observá-la pois a Lua sorria para ele. Quando uma nuvem tampava o "sorriso" da Lua ele descia do coqueiro para observar outros sorrisos: Os das pessoas. Então, quando encontrava alguma pessoa ele começava a fazer palhaçadas, mas se se a pessoa não sorrisse, ele a castigava, as vezes com a morte. E ele fazia isso até que a nuvem saísse da frente da Lua.

Folclore do Brasil
Lendas do Brasil